

Architettura 
 Palazzo Quetta - Alberti Colico – palazzo storico di Trento

Geografia 
 Quetta – capoluogo e maggiore centro della provincia del Belucistan, Pakistan
 Quetta – frazione del comune di Campodenno in Trentino

Persone 
 Antonio de Ziliis di Quetta – giurista italiano

Altro 
 Quetta – prefisso del SI corrispondente a 1030
 Cratere Quetta – cratere sulla superficie di Mathilde
 Stazione di Bari Torre Quetta – fermata ferroviaria dell linea Adriatica
 Vicariato apostolico di Quetta – sede della Chiesa cattolica in Pakistan